El topónimo Sanchón puede hacer referencia a:

 Sanchón de la Ribera, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Sanchón de la Sagrada, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Shangchuan (a veces transcrita como Sanchón), una isla china de la provincia de Cantón.
 Sanchonuño, un municipio español de la provincia de Segovia, en Castilla y León.